Buhagiar ist der Nachname von:

 Antonio Maria Buhagiar (1846–1891), maltesischer römisch-katholischer Geistlicher, päpstlicher Diplomat und Apostolischer Administrator von Malta
 Francesco Buhagiar (1876–1934), maltesischer Premierminister